Кфар-Рупин () — кибуц в Израиле.

Находится на северо-востоке страны, в 5 км к юго-востоку от Бэйт-Шеана. Региональный совет Эмек-ха-Мааянот. Кфар-Рупин был основан в 1938 году. Кибуц был создан по методу Стена и башня. В нём на 2010 год проживает около 440 жителей. Он занимает площадь около 4000 дунамов. В кибуце Кфар-Рупин находится Центр орнитологии, в котором из года в год зимуют перелетные птицы. Возле кибуца находится археологический памятник Тель-Цаф.

Он был назван в честь Артура Рупина, который помогал развивать еврейские поселения в Эрец-Исраэль.

Расстояние (по прямой):
 До Иерусалима — 81 км
 До Тель-Авива — 81 км
 До Хайфы — 64 км

Население

См. также 
 Урим и Туммим
 Амир (кибуц)

Примечания

Ссылки 
  
  

Кибуцы
Региональный совет Эмек-ха-Мааянот